Tercer riel, tercer carril o triple carril se utiliza para definir las vías férreas que utilizan un riel o carril extra, además de los dos de apoyo. Se emplea principalmente por dos motivos:
 Proporcionar energía eléctrica al tren: Usual en países como Gran Bretaña y en varias redes de metro.
 Permitir la circulación de trenes con anchos de vía diferentes: Usual en España y en otros países con redes de varios anchos.